Argyrotome är ett släkte av fjärilar. Argyrotome ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mätare
Argyrotome